Santa Fortunata – martire di Cesarea sotto l'imperatore Diocleziano, celebrata il 15 ottobre in particolare a Patria
 Santa Fortunata – vergine martire dei primi secoli dell’era cristiana, celebrata il 14 febbraio in particolare a Baucina

Pagine correlate 
San Fortunato